Het seizoen 2012 in de Veikkausliiga was de 82ste editie van deze hoogste Finse voetbalafdeling met HJK Helsinki als titelverdediger, die het Veikkausliiga 2011 seizoen ervoor voor de 24ste keer de landstitel had gewonnen.

Het seizoen begon op 15 april en eindigde op 27 oktober 2012. Op de laatste speelronde behaalde HJK Helsinki hun 25ste titel met een uit overwinning bij JJK (3-6). De ploeg ging de laatste speelronde in met een voorsprong van drie punten op FC Inter, dat in de slotronde met 3-0 bij FC Honka onderuit ging.

Voortgang
 Twee Nederlanders maakten hun debuut in de Veikkausliiga dit seizoen, Pim Bouwman (afkomstig van NAC Breda) voor FC Inter Turku en Jordi van Gelderen (afkomstig van Willem II) voor JJK.
 De Belg Dickson Agyeman begon aan zijn tweede seizoen in de Veikkausliiga bij FF Jaro.
 In de tweede voorronde van de Europa League trof FC Inter Turku het Nederlandse FC Twente, in Nederland werd het verrassend 1-1 maar in Finland werd Inter verslagen met 5-0 op 26 juli 2012.
 De Nederlandse keeper Stef Doedee tekende in augustus 2012 een tweejarig contract bij FC Inter Turku.
 FC Haka wisselde twee keer in het seizoen van coach, op 23 augustus 2012 werd Sami Ristila ontslagen, waarna Asko Jussila het roer overnam, maar deze diende op 10 september 2012 zijn ontslag in. Juha Malinen nam daarna het trainerschap waar.
FC Honka won dit seizoen de Suomen Cup (de nationale beker) door in de finale met 2-1 te winnen van KuPS, waardoor het volgend seizoen in de Europa League 2012/13 mag uitkomen.
 De club TPS behaalde in competitieverband de hoogste score overwinning met een thuiswinst van 9-2 tegen FC Haka op 22 augustus 2012.
 In dit seizoen werd er 535x gescoord in de competitie.

Uitslagen

Eindstand

 1 = Europees voetbal vanwege fair play klassement, C = Cup winnaar

Topscorers en assists

Maandelijkse prijzen

Scheidsrechters

Toeschouwers

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2012 uitkwamen in de Veikkausliiga.

Kampioensteam
 HJK Helsinki 
Ville Wallén, Tuomas Kansikas, Valtteri Moren, Antti Okkonen, Rami Hakanpää, Timi Lahti, Sebastian Mannström, Erfan Zeneli, Berat Sadik, Mathias Lindström, Saku Eriksson, Akseli Pelvas, Mika Väyrynen, Juho Mäkelä, Joel Pohjanpalo, Mikko Sumusalo, Joel Perovuo, Sakari Mattila, Demba Savage, Sebastian Sorsa, Rasmus Schüller, Felipe Aspegren en Saku-Pekka Sahlgren. Trainer-coach: Antti Muurinen.

Prijzen
Beste speler
 Irakli Sirbiladze (FC Inter Turku)
Beste nieuwkomer
 Joel Pohjanpalo (HJK Helsinki)
Beste doelman
 Henrik Moisander (TPS Turku)
Beste verdediger 
 Jarkko Hurme (TPS Turku)Beste middenvelder:
 Mika Ojala (FC Inter Turku)
Beste aanvaller
 Irakli Sirbiladze (FC Inter Turku)Beste coach
 Toni Korkeakunnas (MyPa)

Zie ook
Fins voetbalelftal in 2012
Beker van Finland 2012

2012
Competitievoetbal 2012